Czarny czwartek (1851) – wybuch tragicznych pożarów australijskiego buszu 6 lutego 1851 
 Czarny czwartek (1929) – krach na giełdzie nowojorskiej 24 października 1929
 Czarny czwartek (2015) – nagła zmiana kursu franka szwajcarskiego 15 stycznia 2015
 czarny czwartek – tragiczne wydarzenia w Poznaniu 28 czerwca 1956
 czarny czwartek – tragiczne wydarzenia w Gdyni 17 grudnia 1970
 Czarny czwartek – film z 2010 roku o wydarzeniach z grudnia 1970 w reżyserii Antoniego Krauzego